Blier ist der Familienname folgender Personen:

Bernard Blier (1916–1989), französischer Filmschauspieler
Bertrand Blier (* 1939), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor